Anna-Lena Stolze (2000) – calciatrice tedesca
Evelyn Stolze (1954) – ex nuotatrice tedesca orientale
Fritz Stolze (1910-1973) – pallanuotista tedesco
Gerhard Stolze (1926-1979) – tenore tedesco
Jim Stolze (1973) – scrittore e imprenditore olandese
Lena Stolze (1956) – attrice tedesca naturalizzata austriaca